Тонино Пицула, или Тонино Пикула, (, 31 августа 1961, Мали-Лошинь, СР Хорватия, СФРЮ) — хорватский политический деятель левоцентристской Социал-демократической партии Хорватии (СДП), министр иностранных дел Республики Хорватии с 2000 по 2003 годы.

Биография

Молодые годы 
Получил начальное и среднее образование в Шибенике. Окончил факультет гуманитарных и общественных наук (философский факультет) по направлению социология в университете Загреба. Был многолетним членом СДП, занимал должность секретаря международных отношений партии с 1993 по 2000 годы. Был участником Войны в Хорватии. Также возглавлял отделение Социал-демократической партии в Великой Горице с 1997 по 2000. Был депутатом хорватского парламента в течение нескольких созывов.

Министр иностранных дел 
После парламентских выборов 2000 года, на которых в составе широкой коалиции победила СДП под руководством Ивицы Рачан, был назначен министром иностранных дел до конца срока полномочий соответствующего правительства в 2003.

Во время его пребывания на должности Хорватия стала кандидатом на вступление в НАТО и ЕС.

Поздние годы 
Во время местных выборов в 2005 был избран мэром Великой Горицы. После того, как в середине 2007 умер от рака Ивица Рачан, Пицула включился в избирательную гонку за право стать его преемником на посту председателя партии, но проиграл в первом туре выборов Зорану Милановичу и Жельке Антунович. Является членом правления Ассоциации против насилия над детьми в семьях в Великой Горице.

Примечания

Ссылки 
 Тонино Пицула на сайте Яндекс. Новости
 Биография на Javno.com

Выпускники Загребского университета
Члены Социал-демократической партии Хорватии
Депутаты Европарламента от Хорватии
Депутаты Европарламента (2009—2014)
Депутаты Европарламента (2014—2019)
Министры иностранных дел Хорватии
Политики Хорватии
Дипломаты Хорватии